Соревнования по фехтованию на летних Олимпийских играх впервые появились на летних Олимпийских играх 1896 в Афинах и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр. Первоначально соревнования были мужскими, женские дисциплины появились на летних Олимпийских играх 1924 в Париже. В этом виде спорта разыгрываются 12 комплектов наград.

Самым титулованным спортсменом является итальянец Эдоардо Манджаротти — на его счету в общей сложности 13 медалей (6+5+2). Больше всего золотых наград у венгра Аладара Геревича — 7 (7+1+2).

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт (после 2016 года)

Страны

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр по фехтованию (мужчины)
 Список призёров Олимпийских игр по фехтованию (женщины)

Примечания

Ссылки 
 Фехтование на Олимпийских играх 

Фехтование на Олимпийских играх
Виды спорта на летних Олимпийских играх